Simmatjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Simmatjärnen (Ljusdals socken, Hälsingland, 686180-152192), sjö i Ljusdals kommun, 
Simmatjärnen (Ljusdals socken, Hälsingland, 689390-151435), sjö i Ljusdals kommun,

Se även
Simtjärnen, sjö i Strömsunds kommun,  (2,49 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn